Crazy Nights – album grupy Tygers of Pan Tang z 1981
 Crazy Nights – album grupy Kiss z 1987
 Crazy Nights – album grupy Lonestar z 1997